Монастырь Успения Богородицы в Трескавце (или просто Монастырь Трескавец, ) — православный монастырь, расположенный вблизи пика Златоверх в 8 км к северу от Прилепа в Северной Македонии.

История 
Предположительно, Трескавец был основан в конце XIII или в начале XIV века. В надписи над западными вратами упоминается император Михаил IX Палеолог, а сербский король Стефан Урош II Милутин сделал несколько дарений монастырю.

При Стефане Душане Трескавец приобрёл много земель, в том числе более 20 сёл.

На день Святого Димитрия проводилась ярмарка, приносившая значительные доходы.

В XIX веке из монастыря ушли все монахи, а монастырь поддерживался священниками и мирянами из окрестных сёл.

В 1923—1924 годах наместником монастыря был Арсений (Чаговец).

Примечания 

Прилеп